Employé seul, le nom Champollion fait généralement référence à l'égyptologue français Jean-François Champollion, à l'origine du déchiffrement des hiéroglyphes.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Champollion est un astéroïde de la ceinture principale.
 Champollion est un cratère d'impact situé sur la face cachée de la Lune.

Astronautique 
  est une sonde spatiale qui devait retourner des échantillons cométaires dans le cadre de la mission Rosetta, mais dont le projet a été abandonné faute de financement.

Culture et société

Enseignement et recherche 
Plusieurs établissements scolaires ou universitaires ont été nommés en l'honneur de Jean-François Champollion :
 l'institut national universitaire Jean-François Champollion, un établissement d'enseignement supérieur et de recherche en région Midi-Pyrénées (France) ;
 le lycée Champollion, à Figeac (département du Lot, France) ;
 le lycée Champollion à Grenoble (département de l'Isère, France).

Littérature 
 Champollion : Un scribe pour l’Égypte est une biographie illustrée de Michel Dewachter, parue dans la collection « Découvertes Gallimard », en 1990.
 Le Secret de Champollion est un roman d'inspiration historique de Jean-Michel Riou, paru en 2005.

Marine 
 Le SS Champollion est un paquebot des Messageries maritimes, lancé en 1924 et naufragé en 1952.

Musées et cinémas 
 Le musée Champollion de Vif (département de l'Isère, France) est dédié à la mémoire de Jacques-Joseph et Jean-François Champollion.
 Le musée Champollion de Figeac (département du Lot, France) est consacré à la mémoire de Jean-François Champollion.
 Le Champollion est un cinéma d'art et d'essai situé dans le  de Paris, et inscrit aux monuments historiques.

Patronyme 

 Eugène-André Champollion (1848-1901), un graveur et illustrateur français ;
 Jacques-Joseph Champollion (1778-1867), frère aîné de Jean-François Champollion, un archéologue français ;
 Jean-François Champollion (1790-1832), l'égyptologue français à l'origine du déchiffrement des hiéroglyphes ;
Aimé-Louis Champollion (1813-1894), fils de Jacques-Joseph, chartiste, bibliothécaire et homme politique français ;
 Yves Champollion, un consultant français en traduction/localisation, créateur de Wordfast, un ensemble de logiciels d'aide à la traduction.

Odonyme 
 La rue Champollion est une voie du  de Paris, dans le quartier de la Sorbonne.

Liens externes